

Поте́ха — многозначное слово:
 Потеха — забава, занятие от скуки, развлечение, игра, увеселение, шутка. 
 Потеха (Потешка) — название любой детской игрушки на Руси.
 Потешка — фольклорный жанр, короткая детская песенка-приговорка.

Другое 
 Потеха — река в Башкирии.
 «Потеха» — уличный сатирический листок, вышедший в Санкт-Петербурге в 1858 году.
 Опарин Потеха Иванов — посадский иконописец Нижнего Новгорода.

См. также